Nueva Cua, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Nueva Cúa : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Miranda ;
 Nueva Cúa : capitale de la paroisse civile de Nueva Cúa de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme